

Geografia

Romania
 Pașcani, municipio nel distretto di Iași

Moldavia
 Pașcani, comune nel distretto di Criuleni
 Pașcani, comune nel distretto di Hîncești